Джон «Джек» Маклін (, 31 січня 1923, Вінніпег — 14 жовтня 2003, Оттава) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1939 року в ОХА виступами за клуб «Торонто Янг Рейнджерс».

З 1943 по 1945 роки захищав кольори кольори команди «Торонто Мейпл-Ліфс». У складі «Мейпл-Ліфс» став Володарем Кубка Стенлі в 1945 році.

Загалом провів 80 матчів у НХЛ, включаючи 13 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1945.

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Вінніпега
канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Померли в Оттаві‎